W Rumunii
 Fizeș – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Berzovia
 Fizeș – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Băița
 Fizeș – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Sâg